Сюзі́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 115 км на північний схід від Парижа, 95 км на південний схід від Ам'єна, 12 км на захід від Лана.

Історія 

1 січня 2019 року Сюзі і Сесьєр було об'єднано в новий муніципалітет Сесьєр-Сюзі.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 117 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 295,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сюзі на сайті французького Національного інституту географії
 Сюзі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сюзі на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сюзі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Ена